Die 29. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 28. und 29. Januar 1961 in Wolfsburg in der Stadthalle (seit 1987 CongressPark Wolfsburg) statt.

Conny Freundorfer wurde zum neunten Mal in Folge Deutscher Meister im Herreneinzel und baute damit seinen Titelrekord weiter aus. Im Endspiel besiegte er Martin Ness mit 3:0, insgesamt gab er nur zwei Sätze ab. Auch Inge Müser gelang die Titelverteidigung im Dameneinzel durch einen Endspielsieg über Jutta Kruse. Zusammen mit ihr wurde sie zum dritten Mal in Folge Deutscher Meister im Doppel. Das Herrendoppel sah mit Josef Seiz/Martin Ness einen neuen Titelträger. Das Endspiel verloren die Titelträger des Vorjahres Hans Wilhelm Gäb/Horst Langer mit 3:1. Für Josef Seiz war es der dritte Titel im Doppel nach 1954 und 1955. Den Mixedwettbewerb gewannen Hans Wilhelm Gäb/Jutta Kruse vor Heinz Harst/Inge Müser.

Erich Arndt hatte seinen Schläger zu Hause vergessen und musste sich somit jeweils einen fremden Schläger leihen. Hannelore Schlaf fehlte wegen einer Knieverletzung.

Für Conny Freundorfer war es der letzte Titelgewinn bei einer Deutschen Meisterschaft. 1962 begann die Ära des Eberhard Schöler, der bis 1971 ebenfalls neun Mal Deutscher Meister im Einzel wurde.

Alle Spiele wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herren-Doppel

Damen-Doppel

Mixed

Literatur 
 Ausführliche Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1961/3, Ausgabe West
 Bilder auf der Titelseite, Bericht Während ich an der Theke stand von Inge Hebenstreit in DTS, 1960/4, Ausgabe West, Seite 4

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1960/61 - Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018) 
	

1961
Tischtennisveranstaltung 1961
Sportveranstaltung in Wolfsburg